Граков — фамилия и псевдоним.

 Граков, Борис Николаевич (1899—1970) — советский археолог, широко известный специалист по скифо-сарматской и античной археологии, руководитель Степной скифской экспедиции Московского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор.
 Граков, Борис Степанович (1931—1994) — советский и российский хирург, ректор Красноярского государственного медицинского института, член-корреспондент АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор.

Псевдоним 
 Граков — под этим псевдонимом были напечатаны первые стихи Владимира Войновича.

См. также 
 Граково
 Граковка